Globocnik oder ist der Familienname folgender Personen:
 Odilo Globocnik (1904–1945), österreichischer SS-Führer

Siehe auch:
 Globočnik